El término fetichismo puede referirse a:

 En antropología, fetichismo, devoción hacia ciertos objetos materiales.
 En religión, fetichismo religioso, forma de creencia y práctica religiosa.
 En sexología, fetichismo sexual, concepto creado por Sigmund Freud para referirse a un tipo de parafilia.
 Fetichismo de la mercancía, término propuesto en el siglo XIX por Karl Marx como uno de los componentes importantes del capitalismo.
 En el juegos de rol Werewolf: The Apocalypse, los fetiches son armas y otros artículos con espíritus ligados a ellos, que les permiten hacer cosas extraordinarias.

Además, el término fetiche puede referirse a:
 Todo ente que es objeto de un fetichismo antropológico o sexual.
 Un objeto usado en la práctica del sadomasoquismo.